Loučka kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeentene:
 Loučka (okres Olomouc)
 Loučka (okres Vsetín)
 Loučka (okres Zlín)